Mastodon:
 Mastodon, або Мастодонти —  родина викопних ссавців з ряду хоботних
  — американська метал-група з Атланти
 Mastodon — програмне забезпечення для побудови некомерційної децентралізованої соціальної мережі